Hval ist

der Familienname von
 Jenny Hval (* 1980), Musikerin

Hval bezeichnet
 Hval (Schiff, 1896), ein Torpedoboot 1. Klasse der norwegischen Marine
 Hval, zwei nacheinander so benannte Torpedoschnellboote der Tjeld-Klasse der norwegischen Marine

Siehe auch:
 Val